Petrovac se poate referi la:

 Petrovac na Moru, oraș din comuna Budva, Muntenegru
 Petrovac, Bosnia și Herțegovina, comună din Bosnia și Herțegovina
 Bosanski Petrovac, oraș și comună din Bosnia și Herțegovina

În Serbia
 Petrovac, Serbia, oraș din Serbia centrală
 Petrovac (Leskovac), sat din comuna Leskovac
 Petrovac (Lebane), sat din comuna Lebane
 Petrovac (Pirot), sat din comuna Pirot
 Petrovac (Prokuplje), sat din comuna Prokuplje
 Petrovac (Trgovište), sat din comuna Trgovište
 Bački Petrovac, oraș și comună din Vojvodina, Serbia